Hrvatski kajakaški savez je organizacija koja koja koordinira rad hrvatskih klubova i reprezentacija u dvije sportske grane: kajak i kanu na mirnim vodama te kajak i kanu na divljim vodama. U širem smislu to obuhvaća discipline sprint, maraton, slalom, spust, rafting i jedrenje kanuom. U statutu Saveza stoji da je uz nacionalni športski savez, on i nacionalni savez tehničke kulture koji u svom sadržaju djelatnosti, uz sport, ima i značajan dio tehničke kulture.

Međunarodni naziv za savez je Croatian canoe federation.

Savez je osnovan 12. kolovoza 1939. godine u Zagrebu, a njegov rad obnovljen je 1955. Član je International Canoe Federation (ICF) - Međunarodne kajakaške federacije od 31. listopada 1992. godine i European Canoe Association (ECA) - Europskog kajakaškog udruženja od 11. prosinca 1993. godine. Također je član Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Na mirnim vodama & oceanu
Napomena: Utrke na mirnim vodama se često koriste kao sinonim za sprint, dok se maraton promatra kao zasebna disciplina, ali ovdje je radi preglednije sistematizacije smatran poddisciplinom utrka na mirnim vodama jer se i odvija na istima uz povremene kratke dionice na suhom ili na rijekama bez brzaca.

Olimpijske igre
nakon 2016.

Posljednje finale: 1996. C1

Sprint

Posade  
> Kanu
C-1

Svjetsko prvenstvo
1 Srp 2016

Sprint
nakon izdanja 2022.

Posljednje finale: 2022.

Posade  
> Kanu
C-1

Ivan Šabjan (Z–S–B)
> Kajak
K-1
Anamaria Govorčinović (S–B)

Maraton
nakon izdanja 2015.

Na oceanu
nakon izdanja 2018.

Europsko prvenstvo

Sprint
nakon izdanja 2022.

Maraton
nakon izdanja 2016.

Svjetski ranking - najbolje pozicije

Na divljim vodama

Olimpijske igre
nakon 2016.

Posljednje finale: 2000. K1

Slalom
U kanuu je najbolji rezultat 9. mjesto Danka Hercega u C-1 1992.

U kajaku je najbolji rezultat 11. mjesto Andreja Glucksa u K-1 2000.

Svjetsko prvenstvo

Slalom
nakon izdanja 2014.

Posljednje finale: 2002.

Pojedinačno

Najbolji rezultat je 4. mjesto Danka Hercega 1997.

Ekipno

Ekipe  
> Kanu
3xC-1

Spust
nakon izdanja 2016.

- italic - hrvatski veslači koji su medalje osvajali za Jugoslaviju
Pojedinačno* najuspješniji kanuist u spustu svih vremenaPosade  
> Kanu
C-1

Tomislav Hohnjec (Z–S)
Tomislav Crnković (Z)
Igor Gojić (S)
Tomislav Lepan (S)

Ekipno

Ekipe  
> Kanu
3xC-1
Igor Gojić, Tomislav Lepan, Emil Milihram (Z–3xS–B)
Igor Gojić, Tomislav Hohnjec, Tomislav Lepan (Z)
Goran Čokor, Tomislav Hohnjec, Emil Milihram (Z)
Tomislav Hohnjec, Emil Milihram, Željko Petrić (Z)
Igor Gojić, Emil Milihram, Luka Obradić (B)
3xC-2
Ren Korpes, Antonio Marinić, Emil Milihram, Luka Obradić, Ivan Tolić, Jadran Zonjić (S)

Svjetsko prvenstvo u ekstremnom kajakuSickline Extreme Kayak World ChampionshipBrzaci se kategoriziraju na ljestvici od I do VI. Utrke ovog natjecanja se održavaju na brzacima kategorija V-VI.nakon 2016.
Na dosadašnjih 6 prvenstava nije nastupio niti jedan natjecatelj iz Hrvatske.

Europsko prvenstvo
Posade prvaka

SPUST
C-1
Emil Milihram (4x), Tomislav Hohnjec

Slalom
nakon izdanja 2016.
Pojedinačno

Najbolji rezultat je 4. mjesto Danka Hercega 1996.

Ekipno
Najbolji rezultat je 5. mjesto 2000.

Spust
nakon izdanja 2017.
Pojedinačno

Posade  
> Kanu
C-1
Igor Gojić, Tomislav Hohnjec, Tomislav Lepan, Emil Milihram, Luka Obadić, Željko Petrić
C-2

Ekipno
Osvajači zlata

Osvajači medalja
> Kanu
3xC-1
Goran Čokor, Igor Gojić, Tomislav Hohnjec, Tomislav Lepan, Emil Milihram, Željko Petrić, Jadran Zonjić

3xC-2
Filip Benjak, Goran Čokor, Igor Gojić, Danko Herceg, Matej Herkov, Tomislav Lepan, Siniša Martinčević, Emil Milihram, Emir Mujčinović, Antonio Obadić, Mario Peček, Željko Petrić, Robert Rauš, Elvis Sanjković, Zlatko Sedlar, Andrej Trandler, Tomislav Zobec, Nikola Županić

Svjetski ranking - najbolje pozicije

Svjetski kup
(lista nepotpuna)Barem 1 pobjeda.CiK - postolja i u kanuu C i u kajaku K

Osvajači Svjetskog kupanepotpuni podaciSvjetski rekorderistudeni 2018.Nacionalni rekordilistopad 2018.Ostalo
Marko Jurinčić donio je 1919. u Zagreb prvi sklopivi kajak, a Hrvatski veslački klub (danas HAVK Mladost) organizirao je 1927. prvu regatu u Hrvatskoj.

Najviše nastupa na OI imaju Matija Ljubek (sprint) i Danko Herceg (slalom) (4).

Prvo prvenstvo Hrvatske u kajak i kanu ergometru, koje je ujedno bilo i otvoreno, održano je u ožujku 2016. u Slavonskom Brodu.

Prva kanuistica (na mirnim vodama) na OI bila je Vanesa Tot 2021.

Prva kajakašica (na mirnim vodama) na OI bila je Anamaria Govorčinović 2021.

Nazivlje
C1 - kanu jednoklek (na mirnim vodama), odnosno kanu jednosjed (na divljim vodama)C2 - kanu dvoklek (na mirnim vodama), odnosno kanu dvosjed (na divljim vodama)C4 - kanu četveroklek (na mirnim vodama)- Na mirnim vodama se kleči s jednom nogom, na divljim s dvije.
K1 - kajak jednosjed, K2 - kajak dvosjed, K4 - kajak četverosjed

Mlađe kategorije na svjetskim natjecanjima
 

Vanjske poveznice
 Hrvatski kajakaški savez
 CanoeResults, baza rezultata u kajaku i kanuu

Vidi još
 Hrvatski veslački savez
 Maraton lađa
 Rafting u Hrvatskoj i susjednim zemljama
 Popis staza za kajak i kanu slalom u Hrvatskoj
Separacijski kanal HE Dubrava, Donja Dubrava (općina Prelog) - jedina uređena umjetna kajakaška staza u Hrvatskojhttps://zgturizam.uciliste-ambitio.hr/wp-content/uploads/2020/01/Stru%C4%8Dni-priru%C4%8Dnik-za-program-osposobljavanja-za-poslove-instruktora-rekreativnog-kajak-kanua.pdf

Popis dugovječnih i značajnijih natjecanja u Hrvatskoj

Rječnik pojmova (hrv. - engl.)u zagradama su nazivi koji se rjeđe koristemirne vode – flatwater (/ calm water)
divlje vode – whitewater (/ wildwater)
sprint – canoe(/kayak) sprint / flatwater (kayak/canoe) racing / flatwater sprint
maraton – canoe(/kayak) marathon
slalom – canoe slalom / whitewater slalom (racing)
spust – canoe wildwater / whitewater(/wildwater/downriver)  racing(/canoeing/kayaking)
ekstreman spust – (creeking / extreme canoeing/kayaking) / extreme racing (potonji naziv se prevladavajuće upotrebljava za natjecateljski oblik tog tipa spusta)''
oceanska utrka – canoe ocean racing

Izvori 

Kajak i kanu u Hrvatskoj
Kajak